Kišerlovski est un nom de famille croate notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Emanuel Kišerlovski (né en 1984), coureur cycliste croate ;
 Robert Kišerlovski (né en 1986), coureur cycliste croate.

Notes et références